Cette liste des localités de Suède par population présente les 200 plus grandes localités de ce pays en 2005. La « localité » () est une division territoriale non officielle définie par le  (« Bureau Central de la Statistique ») sur des critères démographiques. La division locale officielle en Suède est la commune, une commune regroupant souvent plusieurs localités.

Liste

Annexes 
  Statistika centralbyrån

Liste de villes en Suède